Нагірянка — багатозначний термін. Означає:

 Нагірянка — селище Чортківського району Тернопільської області. Єдиний населений пункт області, який відноситься до категорії селищ.
 Нагірянка — колишнє приміське село Бучача, тепер у межах міста.